puede referirse a:

Varios lugares de Japón:
 Shingū (Wakayama) (新宮市), una ciudad. 
 Shingū (Ehime) (新宮村), un pueblo, ahora parte de la ciudad de Shikokuchūō
 Shingū (Fukuoka) (新宮町), una ciudad. 
 Shingū (Hyōgo) (新宮町), una pequeña ciudad, parte ahora de la ciudad más grande de Tatsuno. 

Otros:
 Shingu: Secret of the Stellar Wars, serie anime.